Rolf – nome proprio di persona maschile
Rolf – il film di Mario Siciliano del 1983
Rolf – personaggio di Ed, Edd & Eddy
Ida Rolf – medico statunitense

Pagine correlate
Rolph
Rolfo